Berrera puede referirse a:
 el nombre común de la planta Apium nodiflorum.
 el nombre común de la planta Berula erecta.
 el nombre común de la planta '''''Sium latifolium